Le Château de verre (1950), film français de René Clément ;
 Le Château de verre (2017), film américain de Destin Daniel Cretton.